

Велике Поле — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область

Велике Поле — село, Рівненський район, Рівненська область